Matevski () ist der Familienname folgender Personen:

 Mateja Matevski (1929–2018), jugoslawischer bzw. mazedonischer Dichter und Übersetzer
 Vlado Matevski (* 1953), nordmazedonischer Botaniker
 Zoran Matevski (* 1957), nordmazedonischer Soziologe